Zodíac, regió de l'esfera celeste per on passa l'eclíptica, i on s'hi poden trobar els planetes
 Zodíac o signe zodiacal
 Zodíac xinès, sistema d'endevinació basada en 12 cicles anuals d'animals
 Zodíac (assassí), assassí en sèrie que va actuar a Califòrnia del Nord entre els anys 1968-69
 Zodiac (pel·lícula), pel·lícula de suspens de 2007 dirigida per David Fincher i basada en dos llibres sobre fets reals escrits per Robert Graysmith
 Zodiac P.I., manga creat per Natsumi Ando, originalment publicat al Japó com començant a finals de 2001 
 Tapwave Zodiac, ordinador de butxaca palm orientat a jocs